Thangorodrim (sin. Góry Tyranii) – masyw górski ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.

Masyw miał trzy szczyty i sięgał wyżej niż pozostałe góry Śródziemia. Wypiętrzył go Morgoth w zachodniej części Ered Engrin, nad Angbandem, gdy powrócił tam po kradzieży Silmarili.

Do ściany Thangorodrimu został przykuty za prawą rękę Maedhros, a na kamiennym tronie więziony był przez 28 lat Húrin Thalion.

Masyw został zniszczony w wyniku upadku Ancalagona i zwycięstwa armii Valarów w Wojnie Gniewu, a pozostałości zatonęły razem z Beleriandem.

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Geografia Beleriandu
Góry Śródziemia